Comitatul Williams, conform originalului din engleză, Williams County, este numele a următoarelor comitate

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Williams, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Williams, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 William (dezambiguizare)
 Williams (dezambiguizare)
 Williamson (dezambiguizare)